У́зел — в общем смысле место соединения чего-либо во едино. Может означать:

 Узел — соединение и переплетение линейных материалов.
 Полуузел — вид вязанного узла.
 Узел — квадратный кусок ткани (обычно большой платок) связанный концами крест-накрест с содержимым для транспортировки или хранения.

Культура, искусство 
 Узел — элемент шрифта.
 Узел — декоративное украшение.
 Узел Соломона — это общее имя для традиционного декоративного украшения.
 Деревянный узел — декоративная поделка; деревянные бруски (два и более) с пазами для сцепления друг с другом.
 Узел — магический символ, использовавшийся многими народами.
 Бесконечный узел
 Узел на удачу
 «Гордиев узел» — крылатая фраза.

Коммуникации 
 Железнодорожный узел — пункт пересечения или примыкания нескольких железнодорожных линий.
 Узел связи — пункт распределения почтовых отправлений, а также соединения и подключения линий связи.
 Санузел (или санитарный узел) — место для санитарных и гигиенических процедур.
 Теплоузел (или тепловой узел)
 Энергоузел (или энергетический узел)
 Транспортный узел
 Транспортно-пересадочный узел

Наука и техника

Архитектура 
 Узел — чертёж (часть проекта), подробнейший фрагмент строительных конструкций в сечении.

Астрономия 
 Узел орбиты — одна из точек небесной сферы, в которых орбита пересекается с некоторой условной плоскостью, выступающей как система отсчёта.
 Узел Луны — точка пересечения орбиты Луны с эклиптикой.

Биология 
 Узел (ботаника) — участок стебля, на котором образуются боковые органы.
 Bulbus glandis «узел» — часть полового члена псовых.

Анатомия 

 Лимфатический узел (анатомия) — периферический орган лимфатической системы, выполняющий функцию биологического фильтра, через который протекает лимфа.
 Синусовый (синоатриальный) узел — часть сердца являющаяся источником электрических возбуждений и водителем ритма сердца первого порядка.

Военная наука 
 Аэродромный узел — группа аэродромов, на каждом из которых, как правило, базируется авиационная часть. Включает основные, запасные и ложные аэродромы и посадочные площадки, связанные между собой путями сообщения и линиями связи.
 Узел обороны (сопротивления) — название в некоторых источниках опорного пункта обороны формирования.

Информатика 
 Узел в Active Directory — сегмент сети, отделённый от других сегментов дорогими и/или медленными соединениями.
 Узел сети — устройство, соединённое с другими устройствами как часть компьютерной сети.
 Узел (язык моделирования UML) — физический элемент системы, существующий во время исполнения и представляющий собой некий вычислительный ресурс.

Математика 
 Узел (в топологии) — вложение замкнутой кривой в трёхмерное пространство.
 Теория узлов — раздел топологии.
 Узел (в дифференциальных уравнениях) — тип особой точки векторного поля.
 Узел (в теории графов) — то же, что и вершина графа.
 Узел сетки — место пересечения линий координатной сетки выбранной системы координат.

Машиностроение 
 Узел — сборочная единица, выполняющая определённую функцию в изделиях (машинах, механизмах, аппаратах).
 Узел редуцирования газа
 Узел подвески вооружения

Электротехника и электроника 
 Узел электрической цепи — место соединения ветвей электрической цепи.
 Узел цепи
 Печатный узел (электроника) — узел на базе печатной платы с подсоединёнными к ней электрическими и механическими элементами и (или) другими печатными платами и с выполненными всеми процессами обработки (пайка, покрытие ).
 Щёточно-коллекторный узел

Медицина 
 Хирургический узел

Метрология 
 Узел — единица измерения скорости перемещения в мореходстве и авиации ( равен ).

Физика 
 Узел (теория колебаний и волн) — область пространства, в которой амплитуда волнового процесса равна нулю или минимальна вследствие интерференции волн и возникновения стоячей волны.

Топоним 
  (значение)
 Нижнеднепровск-Узел

См. также 

 Хиральный узел
 Список узлов
 Узелки
  (значения)

Примечания